

Patronyme 
 Alanna Ubach (1975-), actrice américaine
 Raoul Ubac (1910-1985), photographe, peintre, graveur et sculpteur belge

Toponyme 
 Ubach over Worms, ancienne commune néerlandaise, du Limbourg
 Übach-Palenberg, ville allemande de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme